

Древняя история

Каменный век 

Во время Миндельского оледенения ледник покрывал всю Осетинскую равнину до Сунженского хребта. При Рисском оледенении ледник доходил примерно до современного города Беслана. В Вюрмское оледенение ледник не выходил на равнину, находился в пределах Скалистого хребта.

Древнейшая стоянка человека на территории Северной Осетии (около 150 тыс. лет назад) находится у хутора Попов, в 4 км к юго-западу от Владикавказа, и принадлежит Ашельской культуре, носителями которой были ранние неандертальцы. На этой стоянке найдены каменные заготовки, отщепы, пластинки, ручные рубила. Стоянки Мустьерской эпохи (30-40 тыс. лет назад) найдены у пос. Редант-1, селений Карджин, Заманкул, Старый Батакоюрт.

На многослойном поселении Цми нижние слои (горизонты 1, 2) относятся к мезолиту. Самая ранняя дата для третьего (неолитического) горизонта — 7510±80 радиоуглеродных лет.

Бронзовый век

Куро-араксская культура 

Памятники куро-араксской культуры в Южной Осетии выявлены в окрестностях Цхинвала — Згудрисгверда, Нацаргора, Кулбакеби, Кулыхуым, а также в Дзагина, Нул, Квасатал, Коринта.

Кобанская культура 

Могильники: Верхнекобанский, Тлийский, Эльхотовский.

Алания 

Современные Северная и лишь частично Южная Осетия находятся на территории, куда монголами в XV веке были вытеснены аланы. В настоящее время в научной литературе общепризнанной стала точка зрения, согласно которой основу народа составили смешавшиеся с кавказскими племенами аланы.

Имя «алан» появляется в сочинении авторов I в. н. э. Плиния, Секунда, Иосифа Флавия, Дионисия. «Племя аланов есть часть скифов, живущая вокруг Танаиса (р. Дон) и Меотийского (Азовского) озера». (Иосиф Флавий. 1 в. н. э.). Но аланы локализируются на Северном Кавказе только после гуннского нашествия. В середине первого тысячелетия они установили связи с местным населением и стали продвигаться в горные районы. На территории Западной Осетии аланские памятники V в. н. э. последующих веков отмечены в Кора — Урсдоне, на р. Урсдон, у слияния рек Скуммидон и Суардон, в междуречье Малки и Уруха. Примерно в то же время аланы установили контроль и над Центральным Кавказом, через который проходил кратчайший путь в Закавказье. Дарьяльский проход неизменно называется «Аланским» («Врата
Дар — и — алана»). Естественный ход событий нарушило Великое переселение народов, вызванное
передвижением гуннских племён с Востока на Запад. Вместе с гуннами на Запад ушло огромное количество алан. Великое переселение народов оказало влияние и на алан, оставшихся на Кавказе. В V—VI веках, после гуннского нашествия, начинается важный этап в формировании аланской народности. С этого времени аланы находились в других историко-географических и культурно
— хозяйственных условиях по сравнению с античным временем. Если в источниках до V века аланы предстают как кочевники, то в VI — VII веках у них появляются черты, связывавшие их с оседлым кавказским этнокультурным миром. Примерно в это же время у алан оформляются два протогосударственных образования: западное — с центром в верховьях Кубани, и восточное, тяготевшее к Дарьялу. В начале X века произошло объединение аланских протогосударств.

Алания X — XI веков предстаёт ранним феодальным обществом имевшем раннефеодальную государственность, чьи цари проводили активную внешнюю политику. Своего расцвета она достигла в период правления царя Дургулеля Великого, крупной политической фигуры, сыгравшей большую роль в истории Кавказа и Ближнего Востока. Среди важных политических событий, имевших большое значение для судеб алан, следует назвать нашествие монголов в XIII веке. Монголо-татарское нашествие нанесло сильный удар по народам Кавказа. Но особенно тяжёлыми его последствия оказались для алан. Значительная часть этноса переселилась в Европу, Византию, в Венгрию, на Дальний Восток. Аланы потеряли равнинные земли — мощную производственную базу. Надолго приостановился процесс развития
некоторых сфер жизни общества. Довершил же разгром алан Тимур, после походов которого равнинная Алания стала «пустыней без владельцев». Вместе с тем монголам так и не удалось завоевать горных алан. Гильом де Рубрук, совершивший в 1253—1255 г. путешествие в столицу Монгольской империи Каракорум и неоднократно встречавшийся с аланами в Предкавказье, сообщал, что аланы «всё ещё борются против татар». «Аланы на этих горах всё ещё не покорены», — писал Рубрук. Прославленный аланский
город Дедяков был взят штурмом Тимуром 8 февраля 1378 г.

Средневековье 

Алания представляла собой крупное государственное образование, связанное с такими странами, как Византия, Русь, Хазария и т. д. Высокий военно-политический потенциал Алании в тот период был результатом внутреннего социально-политического развития. С XII века Алания вступила в период феодальной раздробленности. начался распад государства на небольшие княжества, а затем и королевства. С 1238 года началась долговременная борьба аланов с татаро-монгольскими завоевателями, в результате которой равнинная часть Алании была захвачена. В горных условиях начинается новый этап жизни алан, известных теперь как осетины.

Включение Осетии в состав Российской Империи 

В XVII веке у осетин возникла необходимость в переселении в долины по причине крайнего малоземелья. Также Осетия была важна для России как единственная контролирующая стратегически важные перевалы в Закавказье.

Историки не пришли к единому мнению о том, когда Осетия была включена в состав Российской Империи. Многие традиционные источники указывают в качестве даты присоединения 1774 год.

Однако осетинские учёные М. М. Блиев и Р. С. Бзаров на основании архивных документов доказали, что проект присоединения Осетии, подготовленный астраханским генерал-губернатором П. Н. Кречетниковым, был представлен на рассмотрение Екатерине Второй только в 1775 году. Более того, осетинский проект генерал-губернатора не позволил ему сохранить пост, и в том же 1775 году П. Н. Кречетников был отправлен в отставку. Доказательств того, что императрица поддержала проект присоединения Осетии, либо вернулась к его рассмотрению в дальнейшие годы, также пока нет.

Скорее всего законодательное оформление включения Осетии в состав Российской Империи произошло намного позже, уже в XIX веке.
  
В 1784 году около осетинского селения  основана крепость Владикавказ для контроля над Дарьяльской дорогой.

Российская империя 

До 1830 года горная (Южная) Осетия оставалась вне сферы контроля царской администрации, хотя номинально считалась владением России. Фактическое присоединение Южной Осетии произошло в 1830 году после сокрушительной военной экспедиции русских войск во главе с генералом Ренненкампфом. В 1843 году на территории Южной Осетии в составе Тифлисской губернии был образован Осетинский округ, в состав которого входила часть территории современной Российской Федерации; административное управление Осетинским округом осуществлялось Джавским окружным начальником и начальником Горских народов. Включение Южной Осетии в административно-территориальную систему Российской империи не сопровождалось, однако, признанием Россией какой-либо зависимости Южной Осетии от Грузии. Поэтому представители грузинской феодальной знати князья Мачабели и Эристави предприняли попытку уже в рамках Российской Империи добиться с помощью русского оружия контроля над Южной Осетией, поставив её население в зависимое положение. Однако претензии грузинского дворянства на Южную Осетию были отвергнуты Сенатом, решившим «грузинским князьям Мачабеловым отказать в домогательстве о признании крепостного их права над осетинами». Мнение самого императора было таково: «Каково бы ни было решение высших судебных мест, трудно будет признать и привести в действие таковое в пользу князей Мачабеловых, поелику опытом дознано, что горные осетины никогда не будут без употребления военной силы исполнять следующие от них повинности и что, с другой стороны, нельзя же допускать мысль, что через каждые два или три года необходимо наряжать туда отряды и экспедиции». По распоряжению императора южные осетины были переведены в разряд казённых, государственных крестьян и, таким образом, исключены из системы феодальной зависимости, а значит, и политического контроля со стороны грузинского дворянства, получив особый социально-экономический статус. Это был некий прообраз будущей политической автономии Южной Осетии, обусловленный её исторически сложившимся особым положением в Закавказье.

СССР 

С приходом советской власти Осетия была разделена на две части — часть севернее хребта попала под юрисдикцию РСФСР, южнее — Грузинской ССР. Южная Осетия, решением 
Сената России не была признана под юрисдикцией Грузинской 
ССР. 

В 1921 Осетия стала частью Горской Советской Республики, получила статус автономной области в 1924 и в 1936 была преобразована в Северо-Осетинскую Автономную Советскую Социалистическую Республику.

Великая Отечественная война 

Во время Великой Отечественной войны на территории республики проходили ожесточённые бои, бо́льшая часть (север и запад) Северной Осетии была оккупирована 1-й танковой армией генерала Клейста. Против них сражались войска Северной группы войск. С 6 по 11 ноября 1942 года в ходе Нальчикской оборонительной операции 37-й армии Северной группы войск против группы армий «А» германские войска были остановлены на подступах к Орджоникидзе (Владикавказу).

В 1941 г. в Северо-Осетинской АССР было отправлено 40186 человек, а в целом за 1941—1945 гг.— 89934 гражданина республики. Всего 21736 человек было призвано из Южной Осетии.

Российская Федерация 
Со времени возвращения после депортации, ингуши требовали территории Пригородного района Северной Осетии. В 1992 году из-за вторжения бандформирований на территорию республики начался вооружённый конфликт. В ходе вооруженных столкновений погибло мирное население с обеих сторон конфликта, закончилось вводом федеральных сил.

1 сентября 2004 году было совершенно нападение на школу № 1 города Беслана, террористический акт стал крупнейшим в новейшей истории России.

Южная Осетия 

С распадом СССР и отделением от неё Грузии, Юго-Осетинская АО также изъявила желание стать независимым государством, в связи с волной национализма в Грузии и отменой автономии осетин. Происходит трёхлетний вооруженный конфликт, результатом которого становится победа осетинских ополченцев.

В 2008 году грузинская армия нападает на Южную Осетию, но снова терпит поражение. По итогам войны власти Южной Осетии вернули контроль над территорией в пределах бывшей Юго-Осетинской АО, которую ранее контролировал Тбилиси, — это, в частности, Ленингорский район.

После конфликта, независимость РЮО была признана Россией, Никарагуа, а также частично признанной Абхазией и непризнанными республиками Нагорный Карабах и Приднестровье. В 2009 году независимость Южной Осетии признала Венесуэла. Подавляющим большинством государств-членов ООН, независимость республики не признаётся.

Таким образом, в настоящее время Осетия делится на две части — Северную Осетию (республику в составе Российской Федерации) и Южную Осетию (частично признанное государство).

31 марта 2022 года президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сообщил, о том, что Южная Осетия может объединиться с Северной в случае вхождения в состав РФ путём референдума. В тот же день Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поддержал возможность объединения республик.

См. также 
 Осетия
 Северная Осетия
 Южная Осетия
 Осетины
 Осетины в Турции
 Осетинская архитектура

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Скифы. Открытия советских археологов. 1974 г.
 История Ислама в Осетии

История Северной Осетии
История Южной Осетии